«Folsom Prison Blues» — песня американского певца Джонни Кэша. Он написал её и выпустил как сингл в 1955 или 1956 году.

В 2004 году журнал Rolling Stone поместил песню «Folsom Prison Blues» в исполнении Джонни Кэша на 164 место своего списка «500 величайших песен всех времён». В списке 2011 года песня находится на 163 месте.

Кроме того, песня входит в список 500 Songs That Shaped Rock and Roll по версии Зала славы рок-н-ролла.

В 2001 году сингл Джонни Кэша с этой песней (1956 год) был принят в Зал славы премии «Грэмми».

Также песня, в частности, вошла (опять же в оригинальном исполнении Джонни Кэша) в составленный журналом «Тайм» в 2011 году список All-TIME 100 Songs (100 лучших песен с момента основания журнала «Тайм»).

Чарты

Примечания

Литература 
 Streissguth, Michael. Johnny Cash at Folsom Prison: The Making of a Masterpiece, Da Capo Press (2004). ISBN 0-306-81338-6.

Синглы 1955 года
Синглы 1968 года
Песни Джонни Кэша
Песни Уэйлона Дженнингза
Песни Джерри Ли Льюиса
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Country Songs
Песни, спродюсированные Сэмом Филлипсом
Синглы Sun Records
Синглы Columbia Records
Песни рокабилли